Friedrich Traugott Wahlen (1899 - 1985), een Zwitsers politicus.

Wahlen (gemeente), een gemeente in het Zwitserse kanton Basel-Landschaft.
Wahlen (Kirtorf), een stadsdeel van de stad Kirtorf in Vogelsbergkreis, Hessen, Duitsland